San Barbato – vescovo beneventano
 San Barbato Lamie – frazione di Villa Castelli in provincia di Brindisi
 San Barbato – l'unica frazione di Manocalzati in provincia di Avellino